Příjmení Krall nese více různých osobností:

 Diana Krall (* 1964) – kanadská jazzová zpěvačka a pianistka
 Hanna Krallová (* 1935) – polská novinářka a spisovatelka
 Karl Krall von Krallenberg (1829–1907) – rakousko-uherský, respektive předlitavský státní úředník a politik